Авлонітіс () — прізвище грецького походження. Відомі носії:
 Васіліс Авлонітіс — грецький актор
 Тасос Авлонітіс — грецький футболіст

Грецькі прізвища